Tamilisch steht für:

 das Volk der Tamilen betreffend
 die Sprache Tamil
 die tamilische Schrift

Siehe auch:
 Tamil Nadu („tamilisches Land“), indischer Bundesstaat 
 Tamilische Kultur